ЗКС:

 ЗКС — Защитно-караульная служба.
 ЗКС (Замоскворецкий клуб спорта) — футбольный клуб из Москвы.